Субрегион Пиньял-Интериор-Сул () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав Центрального региона.
Включает в себя часть округа Каштелу-Бранку и один муниципалитет округа Сантарен.

Территория — 1903 км². Население — 44 803 человека. Плотность населения — 23,5 чел./км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы Пиньял-Интериор-Норте и Кова-да-Бейра
 на востоке — субрегион Бейра-Интериор-Сул
 на юге — субрегион Алту-Алентежу
 на западе — субрегион Медиу-Тежу

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 5 муниципалитетов:

Муниципалитеты округа Каштелу-Бранку 
 Вила-де-Рей
 Олейруш
 Проенса-а-Нова
 Сертан

Муниципалитеты округа Сантарен 
 Масан

Регионы Португалии